Die drei Nüsse steht für:

 Die drei Nüsse (Bechstein), Märchen in Ludwig Bechsteins Deutsches Märchenbuch 
 Die drei Nüsse (Brentano), Erzählung von Clemens Brentano (1817)